Il singolare degli Internazionali d'Italia 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alberto Mancini ha battuto in finale 6–3, 4–6, 2–6, 7–6, 6–1 Andre Agassi.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Internazionali d'Italia 1989